Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Michaëlla Krajicek remporte le simple dames. En finale, elle bat Iveta Benešová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Nicole Pratt.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Hobart
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006